8-й авиационный корпус () — воинское соединение люфтваффе в годы Второй мировой войны.

История 
Корпус был сформирован 19 июля 1939 года в Оппельне как «командование особого назначения» (). 10 ноября 1939 года переименован в VIII-й авиационный корпус. В период с 25 января по 2 февраля 1945 года именовался авиационным командованием «Силезия».

Боевой путь 
С октября 1939 года 8-м авиакорпусом командует Вольфрам фон Рихтгофен.

Французская кампания 
Под командованием В. фон Рихтгофена 8-й авиационный корпус участвовал во Французской кампании.

Операция «Барбаросса»

Белостокско-Минское сражение 
Под командованием Рихтгофена 8-й авиакорпус участвовал в войне против СССР, корпус поддерживал наступление вермахта в Белостокско-Минском сражении в июне 1941 года.

Выдвижение большого количества советских танков было замечено германской авиацией, которая приступила к штурмовке танковых колонн. В воздух был поднят 8-й авиакорпус В. фон Рихтгофена, которому 6-й мехкорпус без достаточного зенитного и авиационного прикрытия ничего не мог противопоставить (по отчёту командира 7-й танковой дивизии, его отдельный зенитный артдивизион в начале войны находился на окружном полигоне в Крупках восточнее Минска).

Господство в воздухе немецкой авиации не только вело к прямым потерям в живой силе и технике, но и способствовало полной дезорганизации тыла — нарушению обеспечения боя боеприпасами и горюче-смазочными средствами. Было полностью дезорганизовано управление боевыми частями, ещё раньше была потеряна связь командования КМГ со штабом фронта. В итоге во второй половине дня 25 июня был отдан приказ на прекращение контрудара и отход советских частей на восток.

В июле 1941 года 8-й авиакорпус участвовал в захвате Витебска, отражении советского контрудара на Лепель и дальнейшем наступлении на Смоленск, в августе-сентябре 1941 года поддерживал немецкое наступление на Ленинград.

Для парирования контрудара под Старой Руссой главнокомандующий немецкой группой армий «Север» генерал-фельдмаршал В. фон Лееб был вынужден снять 14 августа 1941 года с новгородского направления дивизию СС «Мёртвая голова», затем 3-ю моторизованную дивизию и управление 56-го моторизованного корпуса Э. фон Манштейна. К отражению советского контрудара был также привлечён 8-й авиакорпус В. фон Рихтгофена. До их подхода всю активную деятельность по уничтожению советской 34-й армии вёл только 8-й авиационный корпус люфтваффе, в состав которого входили пикирующие бомбардировщики Ju-87. Немецкие самолёты одолевали войска 34-й армии в течение всего светового дня, нередко группами по 80-100 самолётов.
Утром 15 августа немцами была предпринята попытка с ходу овладеть Новгородом, но она потерпела неудачу. На Новгород обрушились пикировщики VIII авиакорпуса. … В вечерние часы 21-я пехотная дивизия просочилась в город, и утром 16 августа над новгородским кремлём развевался немецкий флаг. Однако сражение за город на этом не закончилось. Полк 21-й пехотной дивизии и 424-й полк 126-й пехотной дивизии остались совместно с VIII авиакорпусом штурмовать город, а остальные полки 21-й дивизии и 11-я пехотная дивизия начали наступление на Чудово

Операция «Тайфун» 

Немецкое командование, планируя наступление против войск Западного фронта в рамках операции «Тайфун», предполагало нанесением сильных ударов из районов Духовщины и Рославля в общем направлении на Вязьму прорвать оборону советских войск, окружить и уничтожить их в районе Вязьмы, затем развить наступление на Москву. Для достижения данной цели были задействованы основные силы группы армий «Центр».

Сосредоточенная в районе Духовщины 9-я армия с подчинённой ей 3-й танковой группой имела задачу выйти на рубеж Вязьма, Ржев, охватывая Вязьму с севера и востока.

244-я дивизия оказалась на направлении главного удара 3-й танковой группы Гота.

2 октября 1941 года в 5 часов 30 минут утра началась мощная, 45-минутная артиллерийская подготовка по всему фронту девятой армии вермахта.
Танковую атаку поддерживали пикирующие бомбардировщики 8-го авиационного корпуса люфтваффе.
После артиллерийской и авиационной подготовки и под прикрытием дымовой завесы противник начал атаки против войск Западного фронта.

Преимущественно состоял из соединений пикирующих бомбардировщиков.

Участвовала в обеспечении решающего штурма Севастополя в июне 1942 года.

Дислокация штаба корпуса 
Штаб корпуса размещался:
 Оппельн, с июля по октябрь 1939 года;
 Шлосс Дик/Гревенбойх, с октября 1939 года по май 1940 года;
 Дювиль с июля 1940 года по январь 1941 года;
 Баден близ Вены, затем в Румынии с января по февраль 1941 года;
 Горна Думайа (Болгария) с февраля по апрель 1941 года;
 Нойфалерон (Афины) с апреля по май 1941 года;
 Крайова (Румыния) с мая по июня 1941 года;
 Рацки, близ Сувалок с июня по июль 1941 года;
 Чудово с июля по 1 августа 1941 года;
 Никольская с августа по 9.1941 года;
 Смоленск с 9 по октябрь 1941 года;
 Емельяново с октября по ноябрь 1941 года;
 близ Можайска с ноября по 12.1941 года;
 Смоленск с 12.1941 по 2.1942, апрель 1942 года;
 Демянск (2 по 4.1942 года;
 Германия с апреля по май 1942 года;
 Бахчисарай с мая по июнь 1942 года;
 Курск с июня по июль 1942 года;
 Обливская с июля по ноябрь 1942 года;
 Крымский на Донце (12.1942 по январь 1943 года;
 Ичи-Грамматиково (1 по 3.1943 года;
 Микояновка (3 по 9.1943 года;
 Белая Церковь (9.1943 по январь 1944 года;
 Винница (1 по 3.1944 года;
 Лемберг с апреля по май 1944 года;
 Люблин с мая по июль 1944 года;
 Тарнов с июля по августа 1944 года;
 Виттковице с августа по 9.1944 года;
 Краков (9 по январь 1945 года;
 Швейдниц (1 по 2.1945 года;
 Зенфтенберг (2 по апрель 1945 года.

В составе 
Корпус входил в состав следующих воздушных флотов: с августа 1939 года — 4-го, с октября 1939 года — 2-го, с мая 1940 года — 3-го, с августа 1940 года — 2-го, с января 1941 года — 4-го, с июня 1941 года — 2-го, с июля 1941 года — 1-го,

Командный состав корпуса

Командиры корпуса 
 генерал авиации (с 1 февраля 1942 – генерал-полковник) Вольфрам фон Рихтгофен (19 июля 1939 — 30 июня 1942)
 генерал-лейтенант (с 1 марта 1943 – генерал авиации) Мартин Фибиг (1 июля 1942 – 21 мая 1943)
 генерал-лейтенант (с 1 марта 1945 – генерал авиации) Ханс Зайдеман (21 мая 1943 – 28 апреля 1945)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Военно-воздушные силы нацистской Германии